Peuke steht für:

 Peuke (poln. Byków), eine Ortschaft bei Oels (Schlesien) (poln. Oleśnica)
 Byków (Długołęka), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Peuke (Insel), eine Insel im Donaudelta
 Werner Peuke (1905–1949), kommunistischer Funktionär während der Weimarer Republik

Siehe auch:
 Poike
 Beucke